Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта.

Руководящий орган — международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), создан в 1912 году и объединяет 212 национальных федераций (на 2011 год). ИААФ определил лёгкую атлетику как «соревнования на стадионе, бег по шоссе, спортивная ходьба, кросс и бег по горам (горный бег)».

История 

Легкоатлетические упражнения проводились с целью физической подготовки, а также для проведения состязаний ещё в глубокой древности. Но история лёгкой атлетики, как принято считать, началась с соревнований в беге на Олимпийских играх Древней Греции (776 год до нашей эры).

Современная лёгкая атлетика начала свой путь с отдельных попыток в разных странах проводить соревнования в беге, прыжках и метаниях. Зафиксированы результаты в прыжке с шестом в 1789 году (1 м 83 см, Д. Бауш, Германия), в беге на одну милю в 1792 году (5.52,0, Ф. Поуэлл, Великобритания) и 440 ярдов в 1830 г. (2.06,0, О. Вуд, Великобритания), в прыжке в высоту в 1827 году (1 м 57,5 см, А. Уилсон, Великобритания), в метании молота в 1838 году (19 м 71 см, Район, Ирландия), в толкании ядра в 1839 году (8 м 61 см, Т. Каррадис, Канада). Считается, что начало истории современной лёгкой атлетики положили соревнования в беге на дистанцию около 2 км учащиеся колледжа в городе Рагби (Великобритания) в 1837 году, после чего такие соревнования стали проводиться в других учебных заведениях Великобритании.

Позднее в программу соревнований стали включать бег на короткие дистанции, бег с препятствиями, метание тяжести, а в 1851 году — прыжки в длину и высоту с разбега. В 1864 году между университетами Оксфорда и Кембриджа были проведены первые соревнования, ставшие в дальнейшем ежегодными, положившие начало традиционным двусторонним матчам.

В 1865 году был основан Лондонский атлетический клуб, популяризировавший лёгкую атлетику, проводивший соревнования и наблюдавший за соблюдением статуса о любительстве. Высший орган легкоатлетического спорта — любительская атлетическая ассоциация, объединившая все легкоатлетические организации Британской империи. Организована в 1880 году.

Несколько позднее, чем в Великобритании, стала развиваться лёгкая атлетика в США (атлетический клуб в Нью-Йорке организовался в 1868 году, студенческий спортивный союз — в 1875 году), где быстро достигла широкого распространения в университетах. Это обеспечило в последующие годы (до 1952 года) ведущее положение американских легкоатлетов в мире. К 1880—1890 г. во многих странах мира были организованы любительские легкоатлетические ассоциации, объединившие отдельные клубы, лиги и получившие права высших органов по лёгкой атлетике.

Широкое развитие современной лёгкой атлетики связано с возрождением Олимпийских игр (1896), в которых, отдавая дань древнегреческим Олимпиадам, ей отвели важнейшее место. И сегодня Олимпийские игры — мощный стимул для развития лёгкой атлетики во всем мире.

Начало распространению лёгкой атлетики в России положено в 1888 году, когда в Тярлево, близ Петербурга, был организован спортивный кружок. В том же году там было проведено первое в России соревнование по бегу. Впервые первенство России по лёгкой атлетике проходило в 1908 году В нём приняли участие около 50 спортсменов.

В 1911 году создаётся Всероссийский союз любителей лёгкой атлетики, объединивший около 20 спортивных лиг Петербурга, Москвы, Киева, Риги и других городов.

В 1912 году российские легкоатлеты (47 человек) впервые участвовали в Олимпийских играх — в Стокгольме. Из-за слабой подготовленности спортсменов и плохой организации выступление российских легкоатлетов прошло неудачно — никто из них не занял призового места.

После Октябрьской революции 1917 года большую роль в развитии лёгкой атлетики сыграл Всевобуч. По его инициативе в ряде городов состоялись крупные соревнования, в программе которых главное место отводилось лёгкой атлетике: в Омске — I Сибирская олимпиада, в Екатеринбурге — I Приуральская олимпиада, в Ташкенте — Среднеазиатская, в Минеральных Водах — Северокавказская. В 1919 году в Москве впервые было проведено первенство РСФСР по лёгкой атлетике. Первые международные состязания советских легкоатлетов состоялись в 1920 году. Они встретились со спортсменами рабочего спортивного союза Финляндии.

Организация 
Высшим руководящим органом, регулирующим проведение соревнований и развитие лёгкой атлетики как вида спорта, является Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ). ИААФ определяет международные правила проведения соревнований и ведёт мировой рейтинг ведущих спортсменов-легкоатлетов. Главные старты, проводимые под эгидой ИААФ — это соревнования по лёгкой атлетике в программе Олимпийских игр, а также чемпионаты мира на открытых стадионах и в закрытых помещениях.

Крупнейшие региональные организации:
 EAA — Европейская ассоциация лёгкой атлетики, под эгидой которой проводятся Чемпионаты Европы (открытый и закрытый).
  — Ассоциация лёгкой атлетики США.

Соревнования 

Разница между коммерческими и некоммерческими соревнованиями главным образом состоит в подходе к отбору атлетов и различном толковании правил.
На коммерческих стартах:
 соревнования проводятся обычно в один круг;
 любое количество участников от страны, в том числе wildcard могут получить участники от страны-организатора;
 допускается использование пейсмейкеров в беговых дисциплинах;
 допускается уменьшение количества попыток в технических дисциплинах до 4 (вместо 6);
 мужчины и женщины могут участвовать в одном забеге;
 нестандартный подбор видов в легкоатлетические многоборья.
Всё это обычно делается с целью повышения зрелищности и динамизма спортивного соревнования.

Некоммерческие соревнования 
 Летние Олимпийские игры — лёгкая атлетика в программе Игр с 1896 года.
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике — проводится с 1983 года, раз в два года по нечётным годам. Чемпионат 2013 года прошёл в Москве. Следующий чемпионат прошёл в 2015 году в Пекине.
 Чемпионат мира в помещении — проводится с 1985 года, раз в два года по чётным годам. Последний чемпионат прошёл в 2014 году в Сопоте (Польша).
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — проводится с 1934 года, раз в четыре года, с 2010 года — раз в два года. Чемпионат 2014 года прошёл в Цюрихе (Швейцария).
 Чемпионат мира среди юниоров — проводится раз в два года, начиная с 1986 года. К участию допускаются спортсмены не старше 19 лет.
 Чемпионат мира среди юношей и девушек — проводятся раз в два года, начиная с 1999 года. К участию допускаются спортсмены, которым в год соревнования исполнится 16 и 17 лет.
 Чемпионат Европы в помещении — проводится с 1966 года, раз в два года по нечётным годам. Очередной чемпионат прошёл с 3 по 5 марта 2017 года в Белграде.
 Континентальный кубок ИААФ (командные соревнования; ранее — Кубок мира по лёгкой атлетике) — проводится раз в четыре года. Очередной Кубок прошёл в 2014 году в Маракеше (Марокко).
 Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности — проводился ежегодно с 1973 года. С 2011 года проводится раз в два года.
 Кубок мира по спортивной ходьбе — проводится каждые два года.
 Чемпионат мира по полумарафону — проводится с 1992 года.

Коммерческие соревнования 

 Гран-при — цикл летних соревнований, проходящих ежегодно и заканчивающихся финалом Гран-при.
 Золотая лига IAAF — ежегодная серия соревнований по лёгкой атлетике в 1998—2009 годах.
 Бриллиантовая лига IAAF — цикл соревнований, проводится ежегодно с 2010 года.
 IAAF World Challenge
 IAAF Road Race Label Events — международные соревнования в беге по шоссе.
 Вызов ИААФ на многоборья — серия соревнований по многоборью, проводится с 1997 года.
 Вызов ИААФ на спортивную ходьбу — серия соревнований по спортивной ходьбе.
 Вызов ИААФ на метание молота — ежегодная серия соревнований по метанию молота.

Форма проведения соревнований и календарь 
Соревнования, разминка и тренировки могут проводиться на открытом воздухе и в закрытом помещении. В связи с этим различаются два сезона лёгкой атлетики, в регионах, где эта спортивная дисциплина наиболее популярна — в Европе и США.
Соревнования:
 летнего сезона, как правило, апрель—октябрь (включая Олимпийские игры и чемпионаты мира и Европы) проводятся на открытых стадионах;
 зимнего сезона, как правило, январь—март (включая зимние чемпионаты мира и Европы) проводятся в закрытом помещении.

Соревнования по спортивной ходьбе и бегу по шоссе (кроссу) имеют свой календарь. Наиболее престижные марафонские забеги проводятся весной и осенью.

Открытый стадион 

В большинстве случаев легкоатлетический стадион бывает совмещён с футбольным (в США американский футбол или лакросс) стадионом и полем (например, стадион «Лужники» до реконструкции). Стандартно включает в себя овальную 400 метровую дорожку, которая обычно состоит из 8 или 9 отдельных дорожек, а также секторов для соревнований в прыжках и метаниях. Дорожка для бега на 3000 метров с препятствиями имеет особую разметку и препятствие с водой вынесено на специальный вираж.

Принято измерять дистанции на стадионах в метрах (бег на 10 000 метров), а на шоссе или открытой местности в километрах (кросс 10 километров).
Дорожки на стадионах имеют специальную разметку, отмечающую старт всех беговых дисциплин и коридоры для передачи эстафет.

Иногда соревнования по метанию (обычно метанию молота и копья) выделяют в отдельную программу или вообще выносят за пределы стадиона, так как потенциально снаряд, случайно вылетевший за пределы сектора, может нанести увечья другим участникам соревнований или зрителям.

Закрытый стадион (манеж) 

Стандартно включает в себя овальную 200-метровую дорожку, состоящую из четырёх-шести отдельных дорожек, дорожку для бега на 60 метров и секторов для прыжковых видов. Единственный вид для метаний, входящий в программу зимнего сезона в закрытых помещениях — это толкание ядра и, как правило, он не имеет специального сектора и организуется отдельно на месте других секторов.
Официальные соревнования IAAF проводятся только на 200-метровой дорожке, однако существуют стадионы с нестандартной дорожкой (140 метров, 300 метров и другие).

В манежах на виражах закладывают определённый угол уклона (обычно до 18°), который облегчает бегунам прохождение дистанции на поворотах с малым радиусом кривизны.

Начиная с 2006 года, дистанция 200 метров была исключена из программы чемпионатов мира и Европы по соображениям того, что участники поставлены в неравные условия, то есть тот, кто бежит по внешней дорожке, находится в самых выгодных условиях. Однако на некоторых соревнованиях забеги на 200-метровой дистанции проводятся до сих пор.

Правила 
Победителем соревнований в лёгкой атлетике становится атлет или команда, которые показали наилучший результат в финальном забеге или в финальных попытках технических дисциплин в рамках правил.

Первенство в беговых видах лёгкой атлетики (на дорожке стадиона) проводится в несколько этапов: квалификация, ¼ финала, ½ финала. В результате отбора определяются спортсмены (команды), которые разыграют финал. Количество участников определяется регламентом соревнований. Например, на Олимпийских играх в каждом номере программы страна может быть представлена как минимум одним участником и максимум тремя (при условии выполнения предварительного норматива). В эстафетном беге страну представляет одна команда. В кроссе, беге по шоссе, ходьбе и многоборьях существуют только финалы.

Дисциплины 

Лёгкая атлетика относится к весьма консервативным видам спорта. Так, программа мужских дисциплин в программе Олимпийских игр (24 вида) не менялась с 1956 года. В программу женских видов входит 23 вида. Единственная разница — это ходьба на 50 км, которой нет в женском списке. Таким образом, лёгкая атлетика является наиболее медалеёмким видом среди всех олимпийских видов спорта.

Программа чемпионатов в помещении состоит из 26 видов (13 мужских и 13 женских).

На официальных (некоммерческих) соревнованиях мужчины и женщины не участвуют в совместных стартах.

Рекорды 

На соревнованиях ИААФ фиксируются как мировые рекорды, так и высшие мировые достижения.

Развитие 
Лёгкая атлетика относится к числу популярнейших видов спорта, так как не требует дорогостоящих условий для занятий. Этим обусловлена её высокая распространённость, в том числе и в экономически слаборазвитых странах Азии, Африки и Латинской Америки. За всю историю чемпионатов мира с 1983 по 2007 год медали на них завоёвывали спортсмены 83 стран.

На уровне чемпионатов мира по лёгкой атлетике в общекомандном зачёте последние 20 лет первенствуют такие страны, как США, Россия, Германия, Кения. По общему уровню развития лёгкой атлетики выделяются США с их развитыми системами любительского, студенческого и профессионального спорта.

Допинг 
18 июня 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал и одобрил решение IAAF оставить в силе дисквалификацию российских легкоатлетов, президент IAAF находится под уголовным преследованием — «его обвиняют в получении взятки и скрытии проб спортсменов», — сказал бывший российский министр спорта Виталий Мутко. Использование химических препаратов и физиологических методов стимуляции с целью искусственного повышения результатов в лёгкой атлетике существует столько же, сколько существует профессиональный спорт. Первые случаи употребления стимулирующих препаратов уходят корнями в античность. Однако и в 21 веке, наряду с тяжёлой атлетикой, велоспортом, плаванием — лёгкая атлетика остаётся видом спорта, наиболее подверженным проблеме допинга.

До 1980-х годов случаи применения допинга были единичны, не находили полного подтверждения и не привлекали общественного мнения, являясь исключением из правил. Начиная с 1980-х годов ИААФ принимает решение в корне изменить подход к использованию спортсменами допинга и санкциям. Антидопинговые проверки существовали достаточно давно, но процедура их проведения была такова, что атлеты могли заранее подготовиться. В 1984 году Татьяна Казанкина во время соревнований в Париже была внезапно приглашена на допинг-пробу, отказалась и была дисквалифицирована.

По-настоящему громкий скандал разразился в связи с делом Бена Джонсона, канадского спринтера, который в 1988 году выиграл забег на 100 метров в финале сеульской Олимпиады. На следующий день Джонсон был дисквалифицирован в связи с обнаружением в его организме препарата станозолола. Далее скандалы начали следовать один за другим: Катрин Краббе (Германия, чемпионка мира 1991 года, спринт, обнаружен кленбутерол), Рэнди Барнс (США, олимпийский чемпион 1996 года, толкание ядра), Людмила Энквист-Нарожиленко (СССР/Россия, 100 м с барьерами, олимпийская чемпионка) и другие. Начиная с 1984 года не было ни одной Олимпиады, где бы не случилось громкого допинг-инцидента с легкоатлетами.

После объединения Германии особенно большое число пойманных и добровольно признавшихся атлетов и тренеров пришлось на страну — лидера лёгкой атлетики ГДР. Хайке Дрекслер, Рут Фукс, Илона Слупянек добровольными признаниями пополнили список употреблявших допинг. Хайди (Андреас) Кригер (чемпионка Европы 1986 года в толкании ядра) стала одним из символов борьбы за чистоту спорта. В 1997 году она перенесла операцию по коррекции пола, так как применение запрещённых препаратов привело к изменению половых признаков.

Значительное количество мировых рекордов в лёгкой атлетике вызывает законные подозрения специалистов, хотя атлеты не были пойманы и сами не признались. Особенно это касается женской лёгкой атлетики. К таковым относится мировой рекорд на 400 м
Мариты Кох (ГДР), Рекорды на 100 и 200 метров Флоренс Гриффит-Джойнер, рекорд на 3000 м и 10 000 м. Проблема в том, что современные спортсменки не могут даже приблизиться к результатам 1980 годов. В лёгкой атлетике неприменим опыт тяжёлой атлетики, где ввели новую сетку весовых категорий и тем самым попросту отменили все предыдущие мировые рекорды. Хотя ряд специалистов предлагает в лёгкой атлетике переписать заново таблицу мировых рекордов.

Всё это пагубно сказывается на общественном мнении о лёгкой атлетике. С точки зрения рядовых болельщиков спорт становится своего рода азартной игрой до поимки на запрещённом препарате. Особенно разочаровывают ситуации, когда атлетов лишают титулов постфактум, как это случилось с Марион Джонс.

ИААФ постоянно подчёркивает, что борьба за чистоту спорта — первоочередная задача организации легкоатлетов. Бывший президент ИААФ Ламин Диак так прокомментировал дело американского тренера Тревора Грехема:
Тренер, который поощряет использование допинг-препаратов своими учениками, действует против фундаментальных принципов. Его задача — гарантировать честные условия соревнований (fair-play) и здоровый тренировочный процесс. Пожизненный запрет тренерской деятельности — хороший урок тем, кто рискует репутацией спорта и здоровьем своих учеников.

Спортсмены 

Самые титулованные легкоатлеты в истории современных Олимпийских игр (4 и более золотые медали):

Некоторые другие знаменитые легкоатлеты:

 Кенениса Бекеле (Эфиопия, длинные дистанции)
 Абебе Бикила (Эфиопия, длинные дистанции)
 Валерий Борзов (СССР, спринт)
 Сергей Бубка (СССР/Украина, прыжок с шестом)
 Хайле Гебреселассие (Эфиопия, длинные дистанции)
 Хишам Эль-Герруж (Марокко, средние дистанции)
 Ян Железный (Чехословакия/Чехия, метание копья)
 Элиуд Кипчоге (Кения, длинные дистанции)
 Райан Краузер (США, толкание ядра)
 Лашон Мерритт (США, спринт)
 Дэвид Рудиша (Кения, средние дистанции)
 Виктор Санеев (СССР, тройной прыжок)
 Юрий Седых (СССР, метание молота)
 Хавьер Сотомайор (Куба, прыжок в высоту)
 Кристиан Тейлор (США, тройной прыжок)
 Джошуа Чептегеи (Уганда, длинные дистанции)

 Анита Влодарчик (Польша, метание молота)
 Месерет Дефар (Эфиопия, длинные дистанции)
 Джекки Джойнер-Керси (США, прыжок в длину, многоборья)
 Тирунеш Дибаба (Эфиопия, длинные дистанции)
 Хайке Дрекслер (ГДР/Германия, спринт, прыжок в длину)
 Мари-Жозе Перек (Франция, спринт)
 Елена Исинбаева (Россия, прыжок с шестом)
 Татьяна Казанкина (СССР, средние дистанции)
 Стефка Костадинова (Болгария, прыжок в высоту)
 Вероника Кэмпбелл-Браун (Ямайка, спринт)
 Мерлин Отти (Ямайка, спринт)
 Вильма Рудольф (США, спринт)
 Дерарту Тулу (Эфиопия, длинные дистанции)
 Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, спринт)
 Ирена Шевиньская (Польша, спринт, прыжок в длину)
 Барбора Шпотакова (Чехия, метания копья)

См. также 
 Список мировых рекордов в лёгкой атлетике
 Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике (женщины)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ВФЛА
 Лёгкая атлетика России и мира — новости, результаты, фото
 Правила соревнований на 2012—2013 годы (IAAF Rules and Regulations) Правила на официальном сайте ИААФ
 Билл Глэд, Брайан Роу. Справочник ИААФ по организации и проведению соревнований
 

 
Спорт